Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, M.G. (Puebla de Zaragoza, Puebla, 13 de mayo de 1956) es un sacerdote mexicano, se desempeñó de 2007 a 2012 como Obispo de Tlapa de Comonfort, Guerrero; y desde 2012 es el II obispo de Ecatepec de Morelos.

Biografía

Sacerdocio 
Ingresó en 1972 al Seminario del Instituto Santa María de Guadalupe para las Misiones Extranjeras, más conocido como Misioneros de Guadalupe y recibió la ordenación sacerdotal el 11 de agosto de 1983 del arzobispo de Puebla, Rosendo Huesca y Pacheco.

Se ha desempeñado como vicario de la parroquia Santa María Madre de la Iglesia, en Monterrey, misionero en la diócesis de Ngong, Kenia, ecónomo general de los Misioneros de Guadalupe, director administrativo y jurídico de la Universidad Intercontinental y vicario general de su congregación.

Episcopado

Obispo de Tlapa 
El 27 de marzo de 2007 el papa Benedicto XVI lo nombró Obispo de Tlapa y recibió la ordenación episcopal el 11 de junio del mismo año, siendo consagrado por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo de México, Rosendo Huesca y Pacheco, Arzobispo de Puebla y Alejo Zavala Castro, Obispo de Chilpancingo-Chilapa y su antecesor inmediato en la sede de Tlapa.

Obispo de Ecatepec 
El 17 de julio de 2012 fue nombrado Obispo de Ecatepec por el papa Benedicto XVI.

Referencias

Enlaces externos 
 Oscar Roberto Domínguez Couttolenc en Catholic-Hierarchy.com
  L'Osservatore Romano.

Nacidos en Puebla de Zaragoza
Obispos de Tlapa
Obispos de Ecatepec
Obispos nombrados por Benedicto XVI
Obispos de México del siglo XXI
Obispos de Puebla